Michael W. Young, een Amerikaans bioloog
 Michael Young (basketballer), een basketballer voor Limoges CSP
 Michael Young (honkballer), een honkbalspeler van de Texas Rangers
 Michael Young (socioloog), een Brits socioloog en politicus